Iban steht für:
 Iban (Volksgruppe), eine Volksgruppe auf Borneo
 Iban (Sprache), die Sprache der Iban
 Iban von Rothenstein († 1439), Abt in Füssen und Marienberg
 Ibas von Edessa (latinisiert Iban; † 457), Bischof von Edessa
 Iban (Vorname), ein im Baskenland geläufiger männlicher Vorname

Personen:
 Carl Iban (1875–1940), deutscher Schauspieler

IBAN steht für:
 Internationale Bankkontonummer, eine internationale, standardisierte Notation für Kontonummern

Abkürzung